Поль Лога (*1969) — камерунський футболіст, що грав на позиції півзахисника

Лога — присілок, Ісетський район, Тюменська область
 Лога — ландшафтний парк в хуторі Стара Станиця, Каменський район, Ростовська область